Renna ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Renna (1937–2019), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Eugenio Renna (* 1945), italienischer Automobilrennfahrer
 Lucio Angelo Maria Renna (* 1941), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von San Severo
 Luigi Renna (* 1966), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Catania
 Patrick Renna (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:

 Rena